Појам Рашица се може односити на:
 Рашица (Блаце), насељено место у општини Блаце, Топлички управни округ, Република Србија
 Рашица (Велике Лашче), насељено место у општини Велике Лашче, Република Словенија
 Рашица (Љубљана), насељено место у општини Љубљана, Република Словенија